Пак Сон Ён (; ; род. 30 мая 1989 года, более известна как Хёмин () — южнокорейская певица, актриса и автор песен. Является участницей гёрл-группы T-ara. Помимо деятельности в своей группе, Хёмин также снималась в различных телевизионных дорамах, таких как «Моя девушка — Кумихо» (2010), «Кебэк» (2011), «Тысячный мужчина» (2012) и в различных фильмах, таких как «Ужасный» ( 2011) и «Проклятье!!!» (2013). Она дебютировала в качестве сольного исполнителя с дебютным мини-альбомом Make Up 30 июня 2014 года.

Карьера

1989—2011: Ранняя жизнь и начало карьеры 
Пак Сон Ён родилась 30 мая 1989 года в городе Пусан, Республика Корея и является единственным ребенком в семье. В 1997 году в возрасте 8 лет Хёмин победила в модельном конкурсе «MiMi Princess». Она была известна как модель, и снималась для интернет-магазинов. Она была стажёром в JYP Entertainment. Считалось, что она станет заменой Хёне в группе Wonder Girls в 2007. Перед тем как ее заметил лейбл Core Contents Media, она появлялась в музыкальных видео артистов, таких как SS501 «Unlock», SG Wannabe «Smooth Break-Up» и FT Island «Heaven». 

Она была выбрана Core Contents Media, чтобы участвовать в некоторых песнях своих коллег по лейблу до ее дебюта. Это включало Хван Чжон Ым, проект «Color Pink» с участием SeeyYa, Davichi и «Black Pearl». Она также участвовала в музыкальном шоу вместе с SeeYa во время промоушена для песни «Hot Girl»

Хёмин дебютировала в 2009 году в составе T-ara. Группа дебютировала 30 июля на музыкальной программе M Countdown со своим синглом «Lie».
Хёмин была постоянной участницей в эстрадном шоу «Непобедимая молодежь» с 23 октября 2009 года по 24 декабря 2010 года. 
В ноябре Хёмин сыграл в музыкальной постановке I Really Really Like You, адаптированной к хитовой дораме «Действительно люблю». Её коллега по группе Борам сыграла в том же мюзикле в декабре 2010 года вместе со своим отцом Чон Ян-Роком.

В 2010 году Хёмин была в проектной группе Wonder Women с коллегами по лейблу SeeYa и Davichi, а также со своей коллегой Хам Ынчжи. Она участвовала в саундтреке для дорамы «Кофейня» в 2010 и сотрудничала с Brave Brothers для записи цифрового сингла «Beautiful Girl» в 2011 году. В этом же году она сыграла роль второго плана в телесериале «Моя девушка - Кумихо».

14 июня 2011 года Core Contents Media представили Хёмин как нового лидера T-ara. В это время группа выпустила мини-альбом John Travolta Wannabe. В дальнейшем Хёмин уступила лидерство другой участнице группы — Соён. Хёмин дебютировала на большом экране в фильме ужасов «Ужасный», который был выпущен 4 августа.

2012—2013: Актерская карьера и T-ara N4 

В 2012 году Хёмин сыграла роль в мюзикле «Наша молодость, Роли-Поли» вместе с участниками группы Джиён и Соён. Хёмин также снималась в китайской версии шоу We Got Married, в которой её партнером был Фу Синьбо. 14 июня было подтверждено, что Хёмин сыграла второстепенную роль в фэнтезийном ситкоме «Тысячный мужчина». 

10 февраля 2013 года Хёмин сыграла в главной роли в японском фильме «Проклятье!!!» с Кэнто Ямадзаки и Куруми Симидзу главных ролях. В апреле вместе с участницами T-ara  Ынчжи, Джиён и бывшей участницей Арым сформировали подгруппу под названием T-ara N4, выпустив свой первый мини-альбом под названием Jeon Won Diary.

2014—настоящее время: Соло дебют и уход из MBK Entertainment 

В июне 2014 года Хёмин выпустила свой дебютный мини-альбом Make Up с заглавным треком «Nice Body». Она официально дебютировала 3 июля на M Countdown. 20 июля Хёмин выпустила еще один сингл «Fake It».

14 марта 2016 года Хёмин выпустила сингл «Still». Ее второрй мини-альбом Sketch с двойными заглавными синглами «Sketch» и «Gold» была выпущена 17 марта 2016 года.

В январе 2018 года Хёмин покинула MBK Entertainment после истечения срока её контракта. Ее намерение состоит в том, чтобы продолжить продвижение с T-ara в будущем. В мае Хёмин присоединилась к Sublime Artist Agency для начала сольной карьеры в Южной Коре и Китае. 7 августа стало известно, что Хёмин вернется с новым материалом в середине сентября с работая с продюсерами которали работали над песнями EXO «Ko Ko Bop» , Twice «Dance The Night Away» и другими .. 12 сентября Хёмин выпустила цифровой сингл под названием «Mango», за которым последовал шоукейс. 

20 января 2019 года Хёмин выпустила свой второй цифровой сингл под названием «U Um U Um» перед своим третьим мини-альбомом, выход которого ожидается в середине февраля. 
20 февраля Хёмин выпустила свой третий мини-альбом Allure. Заглавный трек альбома также называется «Allure (입꼬리)».

Другая деятельность

Дизайн одежды 
Во время работы над треком T-ARA «Roly-Poly» в июне 2011, Хёмин сама разработала собственный сценический костюм в ретро стиле и короткие шорты, которые были популярны в тот период.

В июне 2012 Хёмин в сотрудничестве со знаминитом стилистом  Kim Sung-il запустила эксклюзивную линию одежды для G-Market. Хёмин приняла участие в разработке 150 предметов одежды и активно занималась в продвижении коллекции.

В 2016 году Хёмин стала лицом Brave Brothers - нового косметического бренда.

Косметический бренд 
В 2019 году Хёмин сотрудничала с VT Cosmetics и KODI, чтобы 25 февраля 2019 года запустить новый косметический бренд под названием «MINITT». Хёмин непосредственно участвовала в процессе планирования, проектирования и разработки.

Название бренда «MINITT» - это сочетание «MIN» и «MINUTE» Хёмин, что означает «погрузиться в чары MINITT на данный момент». Девиз бренда - «Нарисуй свой цвет, нарисуй свой MINITT».

Дискография

Мини альбомы 
 Make Up (2014)
 Sketch (2016)
 Allure (2019)

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Награды

Ссылки 
Hyomin on IMDb

Hyomin at HanCinema

Инстаграм Hyomin

Твиттер Hyomin

Примечания 

Музыканты T-ara